Christos Christodoulou ist der Name folgender Personen:

* Christos Christodoulou (Offizier) (* 1958), griechischer General
 Christos Christodoulou (Basketballspieler) (* 1961), griechischer Basketballspieler
 Christos Christodoulou (Schiedsrichter) (* 1966), griechischer Basketballschiedsrichter